Alexandre Machado pode se referir a:

Pessoas 
 Alexandre Machado (jornalista), brasileiro, também apresentador de TV
 Alexandre Machado (roteirista), célebre por seu trabalho em Os Normais
 Alexandre Marcondes Machado Filho, político brasileiro, ministro do governo Vargas
 Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, jornalista e escritor brasileiro, célebre por seu heterônimo Juó Bananère
 Manoel Alexandre Marcondes Machado, médico e político brasileiro, prefeito de Campinas
 Ale McHaddo - brasileira, mulher trans, animadora, diretora, roteirista e criadora de séries animadas.

Ver também

Desambiguações de antropônimos